Višnjik je lahko:
 Višnjik Donji (Bosna in Hercegovina)
 Višnjik Gornji (Bosna in Hercegovina)
 Višnjik (Bosna in Hercegovina)